Дефляція (геологія)
 Дефляція (економіка)